Messaoud et Ben Messaoud sont des noms propres arabes. Messaoud est un prénom masculin qui signifie « joyeux, heureux », ainsi qu'un patronyme et un toponyme. Ben Messaoud est un patronyme qui signifie « fils de Messaoud ». Ils peuvent faire référence à :

Variante 
Le prénom féminin correspondant à Messaoud est Messaouda.

Anthroponyme

Prénom 
 Messaoud Aït Abderrahmane (1970-), footballeur international algérien ;
 Messaoud Bellemou (1947-), musicien algérien de raï moderne, trompettiste, saxophoniste, violoniste et accordéoniste ;
 Messaoud Benterki (1975-), journaliste sportif franco-algérien ;
 Messaoud Berkous (1989-), handballeur algérien ;
  (1991-), footballeur français d'origine algérienne ;
 Messaoud Boudjeriou, dit Messaoud Leksentini (1930-1961), militant nationaliste algérien qui a participé à la guerre d'indépendance algérienne ;
 Messaoud Boukadoum, dit Si El Haouas ou Haoues (1910-2007), personnalité politique algérienne, militant nationaliste, élu député français en 1946 ;
 Messaoud Chiguer (1905-1969), résistant et homme politique marocain ;
 Messaoud-Raphaël El-Fassi (?-1774), grand-rabbin tunisien ;
 Messaoud El Médioni (1886-1943), connu comme Saoud l'Oranais, musicien, violoniste, compositeur et chanteur juif séfarade algérien, maître de la chanson arabo-andalouse ;
 Messaoud Koussim (1941-2015), footballeur algérien ;
 Messaoud Layadi (1982-), handballeur algérien ;
 Messaoud Oulamara (1913-2001), militant et activiste de la libération de l'Algérie ;
 Messaoud Ould Boulkheir (1943-), homme politique mauritanien ;
 Messaoud Nedjahi (1954-), écrivain et auteur-compositeur-interprète algérien ;
 Messaoud Zerbib ou Zeghbib (1635-1717), grand rabbin algérien de Constantine.

Patronyme 
Messaoud et Ben Messaoud sont des noms de famille portés par :

Messaoud 
 Abdelmalek Ali Messaoud (1955-2022), footballeur international algérien ;
 Ali Messaoud (1991-), footballeur néerlando-marocain ;
 Boubacar Ould Messaoud (1945-), militant associatif et homme politique mauritanien ;
 Mohamed Messaoud (1981-), footballeur algérien ;
 Mohamed Ali Messaoud (1953-), footballeur et entraîneur algérien ;
 Ons Ben Messaoud (1988-), judokate tunisienne ;
 Rym Ben Messaoud, actrice et animatrice de télévision tunisienne ;

Ben Messaoud 
 Abd el-Ouahed ben Messaoud (1558-?) secrétaire du souverain marocain Ahmed al-Mansur Saadi et ambassadeur à la cour de la reine Élisabeth I d'Angleterre en 1600 ;
 Bilel Ben Messaoud (1989-), footballeur tunisien ;
 Frej Ben Messaoud (1916-2008), nageur et poloiste tunisien ;
 Hamidou Benmessaoud (variantes : Ben Messaoud, Benmassoud, Ben Massoud), dit Amidou, (1935-2013), acteur maroco-français ;
 Sabri Ben Messaoud (1988-), handballeur tunisien ;

Toponyme 
 Hassi Messaoud (en arabe : ) commune de la wilaya d'Ouargla en Algérie ;
 Aéroport d'Hassi Messaoud - Oued Irara - Krim Belkacem, aéroport algérien de la ville d'Hassi Messaoud ;
 Gisement de Hassi Messaoud, le plus grand gisement de pétrole d'Algérie situé dans le bassin de Berkine.
Messaoud Boudjeriou, commune de la Wilaya de Constantine en Algérie.

Divers 
 Stade Messaoud-Zougar, stade de football de la ville d'El Eulma en Algérie.

Voir aussi 
 Mesaoud étalon arabe de type Al Khamsa né en 1887 en Égypte
 , variante du patronyme Messaoud
 Liste de prénoms arabes

Homonymie de patronyme
Prénom arabe
Patronyme arabe